Hunding è il nome di:
Hunding – un comune del circondario di Deggendorf in Baviera
Hunding – un personaggio dell'opera La Valchiria di Richard Wagner